Kabhre – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Rapti w dystrykcie Dang Deokhuri
 Kabhre – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Dźanakpur w dystrykcie Dholkha